Topaipí kan syfta på

Colombia 

 Topaipí (kommun), Cundinamarca, 
 Topaipí (ort), Cundinamarca,